Iserlohn é uma cidade da Alemanha localizado no distrito de Märkischer Kreis, região administrativa de Arnsberg, estado de Renânia do Norte-Vestfália.

Geografia 
O concelho faz divisa com os de Hemer, Menden, Schwerte, Hagen-Hohenlimburg, Nachrodt-Wiblingwerde e Altena. Alberga as vilas de Hennen, Kalthof, Sümmern, Letmathe, Nussberg e Oestrich.

Demografia 

¹ Volkszählungsergebnis

Ligações externas 

 

Cidades da Renânia do Norte-Vestfália
Membros da Liga Hanseática